O termo East End é comumente usado para referir-se ao East End de Londres, mas pode se tratar de outros locais ao redor do mundo:

Austrália
 East End, Adelaide

Reino Unido
East End (Londres)
 East End, Dorset
 East End, Gloucestershire
 East End, Lymington
 East End, Newbury
 East End, Petersfield
 East End, Hertfordshire
 East End, Kent
 East End, Oxfordshire
 East End de Sheffield
 East End, Somerset
 East End, Yorkshire

América do Norte

 East End, Arkansas
 East End, Houston
 East End Avenue, uma rua de Nova Iorque
 East End, um pico das Montanhas McDowell em Arizona
 East End Vancouver

Desambiguação